Хихона (), Шишона ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Аликанте в составе автономного сообщества Валенсия (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Алаканти. Занимает площадь 163,76 км². Население 7407 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 25 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Ayuntamiento de Jijona/Xixona
 Índice estadístico del municipio de Jijona/Xixona
 Datos y cifras de los municipios de la provincia de Alicante
 Consejo regulador de Jijona y Turrón de Alicante
 Web oficial de la federación de moros y cristianos de Jijona
 Situación y descripción geográfica, física y urbana de Jijona
 Federación Valenciana de Municipios y Provincias - Guía Turística
 Página del Museo del turrón

Муниципалитеты Аликанте